{{Infobox animanga personaje serie
|serie =
|nombre =
|otrosnombres =
|edad =
|altura = 
|peso = 
|ocupación =
|procedencia = Planeta Namek
|tipoextra = Raza
|extra =Namek
|relevancia = Enemigo.
|familia = Katattsu (padre)Kamisama (parte buena)Piccolo (hijo)Piano/Buitrón (Vástago)Cymbal (Vástago)Tambourine (Vástago)Drum (Vástago)
|seiyu = Takeshi Aono
|doblador =  Vicente Martínez Barquín  Carlos Segundo Bravo (en Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT)  Idzi Dutkiewicz (en Dragon Ball Z Kai)
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =
|listatecnicas = BakuretsumakōhōBakurikimahaKikōhaKōsenganMakōsenShōgekiha
|tipoextra1 =
|listaextra1 =
|tipoextra2 =
|listaextra2 =
}}

, también llamado Piccoro Daimaku en el doblaje mexicano y simplemente Piccolo en el español es un personaje de ficción de la serie de manga y anime Dragon Ball. Su nombre proviene de flautín del italiano flauto piccolo (flauta pequeña), aunque dentro de la serie se explica que significa de otro mundo en idioma Namek, por lo que su nombre se traduce, según la trama, como Gran Rey Demonio de Otro Mundo.

Piccolo Daimaō marca un antes y un después en Dragon Ball. A partir de su aparición la historia pierde gran parte del humor que la caracterizaba al principio y adquiere mayor seriedad y dramatismo, concentrándose más en los combates y menos en las aventuras, prácticamente inexistentes en esta saga, y que se extenderá hasta el final de la serie.

En la adaptación cinematográfica norteamericana, Piccolo Daimaō es interpretado por James Marsters. Su caracterización ha generado múltiples críticas entre los fanáticos de Dragon Ball pues la misma incluye algunos rasgos que no son propios del personaje original; por ejemplo, porta una armadura color negra que muchos encuentran parecida con la que utiliza Batman; además, aunque si tiene antenas, a diferencia del dibujo de Akira Toriyama, el nuevo Piccolo todo el tiempo trae plegadas las mismas.

Características 

Piccolo Daimaō es la parte malvada de un ser namekiano que llegó a refugiarse a la Tierra cuando un cataclismo climático casi destruyó la vida en ese mundo. Su parte buena se convirtió en Kamisama, por lo tanto conserva la mayoría de sus habilidades. Sin embargo, su habilidad para reproducirse está corrupta, por lo que puede crear seres que no se parecen a los del planeta Namek, sino que tienen una apariencia de reptiles, en algunos casos similar a dinosaurios. Piccolo siente un gran afecto por estos engendros y un gran dolor cuando éstos mueren.

Como combatiente muestra ser inteligente y astuto, y posee una gran variedad de ataques de ki. Piccolo Daimaō es un ser malvado que desea convertirse en el amo y señor de la Tierra para imponer el crimen y caos como leyes absolutas. Curiosamente, al permanecer siglos encerrado por el Mafūba desarrollaría un defecto de carácter muy peculiar: la fobia a las ollas arroceras, objeto donde fuera encerrado por Mutaito. Tras ser liberado, estos objetos le causan crisis de pánico, al punto que al enfrentar a Ten Shin Han y ver que este planeaba encerrarlo nuevamente en una olla fue paralizado por el miedo, siendo salvado solo por la intervención de su sirviente, quien destruye la olla.

Biografía

Llegada a la tierra 
En el año 261, desastres naturales en Namek obligaron a Katattsu, un habitante del planeta, a enviar a su hijo a otro planeta con una carta, en la que le prometía encontrarse pronto con él. Este llegó a la Tierra, a una región inhóspita conocida como las montañas de Yunzabit, donde esperó a su padre durante muchos años. Durante ese tiempo de espera entrenó, y finalmente abandonó la región para conocer el mundo y llegó al templo de Kamisama, imponiéndose la misión de convertirse en el siguiente Dios de la Tierra. Sin embargo no pudo, debido a que existía una parte de maldad en su corazón, por lo que el joven namekiano, tras mucho practicar, logró expulsar esa parte malvada, la que se materializó en la forma de Piccolo Daimaō quien bajó a la Tierra.

Primer intento de conquista 
Piccolo Daimaō bajó a la Tierra y sembró el caos, autoproclamándose "Rey de los Demonios". Los nameks se reproducen asexualmente mediante huevos, por lo que en poco tiempo Piccolo creó un ejército de Mazoku. Solo la intervención de Mutaito pudo salvar a la Tierra, usando la técnica Mafūba para sellar a Piccolo dentro de un recipiente del que no pudiese salir.

Segundo intento de conquista y muerte 
300 años más tarde, Pilaf abrió la olla dónde Mutaito había encerrado siglos atrás a Piccolo Daimaō, con la esperanza de que compartiese parte del mundo con él, pero Piccolo Daimaō sólo se aprovechó de Pilaf y sus secuaces, y más tarde los expulsa de su aeronave.

El Rey Demonio comienza su plan de gobernar el mundo eliminando a los participantes del Tenkaichi Budōkai para garantizar que nadie pueda hacerle frente con la técnica Mafuba y así encerrarlo otra vez. Al mismo tiempo, busca las Dragon Balls para recuperar su juventud perdida. Para ayudarle engendra una serie de guerreros: Piano, como su asistente y mayordomo; además de Tambourine y Cymbal, los cuales dejan en el cuerpo de sus víctimas una nota con su símbolo. Cuando sus engendros son destruidos, el mismo va a buscar quien lo hizo y se enfrenta con Goku a quien vence fácilmente.Afortunadamente logra sobrevivir, y planea volver a la Torre del Maestro Karin; pues debe vencer para poder salvar a la Tierra.

Mientras tanto, Piccolo Daimaō logra vencer a Kame Sen'nin, quien intentaba volver a utilizar el Mafūba para encerrarlo de nuevo en una olla, finalmente lo logra y le quita la Séptima Esfera del Dragón, consiguiendo llamar a Shenlong y pedirle ser joven de nuevo. Tras obtener su deseo, destruye al dragón para que las Dragon Balls queden inservibles.

Tras apoderarse del Castillo del Rey, obliga a abdicar al Rey en su favor y exige que las cárceles liberen a todos sus prisioneros y anima a todos a ser malvados. Avisa a los habitantes que una vez al año, para celebrar su coronación como nuevo rey, escogería un número de 43 posibles, el cual se corresponde al número de distrito que destruiría ese mismo día. Después de elegir el primer número y antes de partir a destruir el distrito, es atacado por Ten Shin Han, quien logró aprender el Mafūba, pero es vencido fácilmente por Drum, un nuevo engendro de Piccolo. Justo antes de que Drum terminara con la vida de Ten Shin Han, Goku aparece y destruye a Drum fácilmente (pues había bebido del Agua de Los Dioses y liberando su Poder Oculto) , desafiando a Piccolo Daimaō a una pelea. Después de una dura pelea, aparentemente Piccolo Daimaō tenía la victoria asegurada, tras haber conseguido herir a Goku usando a Ten Shin Han, quien estaba exhausto, como medio de chantaje. Pero Goku sale disparado desde el suelo con un Kame Hame Ha y, concentrado su energía en un solo puño, golpea a Piccolo, atravesándole el pecho y, finalmente, derrotándolo. Antes de morir, Piccolo Daimaō lanza un huevo de su boca hacia lo lejos, del cual nacería Piccolo, (su hijo), y después de cumplir su última voluntad explota y muere.

Personajes de Dragon Ball

ca:Llista de personatges de Bola de Drac#C
nl:Piccolo Jr.#Piccolo Daimaou
pt:Anexo:Lista de personagens de Dragon Ball#Piccolo Daimaoh